Sonomi Daidōji () est un personnage fictif de l'anime et du manga de Cardcaptor Sakura. Elle apparaît peu dans la série. Dans l'adaptation anglaise, son nom devient Samantha Taylor.

Elle est la mère de Tomoyo Daidōji (Madison Taylor) ainsi que la cousine de la mère défunte de Sakura, Nadeshiko Kinomoto. Elle est la présidente d'une compagnie de jouets et a peu de temps à consacrer à Tomoyo. Pourtant, Sonomi aime sa fille et essaie de trouver du temps à partager avec elle. Elle le montre d'ailleurs lorsque sa fille perd sa voix, elle refusera de retourner au travail et restera à son chevet jusqu'à son rétablissement.

C'est un personnage au caractère autoritaire et agressif, surtout avec Fujitaka, le père de Sakura. Elle lui reproche de s'être marié avec Nadeshiko, à l'époque son professeur, ce qui l'a éloigné d'elle. Durant la série, elle cherchera continuellement à le défier mais n'arrivera jamais à prendre l'avantage. Elle finira par reconnaître que Nadeshiko a été heureuse avec lui, ce qui fait de lui un bon mari.

En revanche, Sonomi aime beaucoup Sakura, et lui propose régulièrement de venir la voir.

Personnage de Cardcaptor Sakura
Personnage de fiction créé en 1998